Anouk Vetter
 Helmut Vetter
 Jan Vetter
 Tilmann E. Vetter